Colcombet :
 Damien Colcombet (né en 1967), sculpteur animalier.
 François Colcombet (né en 1937), magistrat et homme politique français.
 Louise Colcombet, journaliste.
  (né en 1975), informaticien français.

Voir aussi 
 Étang Colcombet à Saint-Genest-Lerpt